Kiemhuis (algemeen)
 Kiemhuis (Frederiksoord), bouwwerk in Frederiksoord